Wagenrain ist ein Name geographischer Objekte:

generisch:
 Wagenrain, nicht seltener Gewannname in Baden-Württemberg

speziell:
 Wagenrain (Berg) (bis 589 m), Hügelzug im zentralen Schweizer Mittelland zwischen Bünz- und Reusstal
 Wagenrain (Fränkische Alb) (587 m), Waldkuppe auf der Fränkischen Alb bei Poppberg, Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Wagenrain (Wald), Waldlandschaft südlich von Bachhaupten, Teilort Tafertsweiler, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Wagenrain (Aalen), Ort im Stadtbezirk Hofen von Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg